De Believe Tour is de tweede concerttournee van de Canadese zanger Justin Bieber. Aanleiding van deze tournee was het uitkomen van zijn tweede studioalbum Believe.

Voorprogramma

Carly Rae Jepsen (Noord-Amerika, Europa) (Verschillende data)
 The Wanted  (Ottawa, Montreal, New York, Toronto—2012)
 Cody Simpson - (Noord-Amerika—Verschillende data)
Jaden Smith  (Tijdens de UK concerten) 
Mainstreet  (Arnhem) 
3M8S  (België)

Verrassingsoptredens
 Usher: 30 september tijdens Somebody to Love & Yeah!.
 Jaden Smith: 2 oktober tijdens Never Say Never

Nummers 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed selfreference noprint" style="background:transparent;" width="50%"
|- style="background-color:#ccccff;"
! style="text-align:central; font-weight:bold;" | Noord-Amerika
|-
| colspan="2" |
All Around the World
Take You
Catching Feelings
Medley: One Time / Eenie Meenie / Somebody to Love
Love Me Like You Do
She Don't Like the Lights
Die in Your Arms
Right Here (Sommige Concerten)
Fairytale (Sommige Concerten)
Beautiful (met Carly Rae Jepsen)
Out of Town Girl
Be Alright
Fall
Never Let You Go (Sommige Concerten)
Never Say Never
Beauty And A Beat
One Less Lonely Girl
As Long as You Love Me
Believe
Toegift:
Boyfriend
Baby
|}

{| class="mw-collapsible mw-collapsed selfreference noprint" style="background:transparent;" width="50%"
|- style="background-color:#ccccff;"
! style="text-align:central; font-weight:bold;" | Europa
|-
| colspan="2" |
All Around the World
Take You
Catching Feelings
Medley: One Time / Eenie Meenie / Somebody To Love
Love Me Like You Do
She Don't Like The Lights
Die In Your Arms
Out Of Town Girl 
Be Alright
Fall
Yellow Raincoat (Sommige Concerten)
Never Say Never
Beauty And A Beat
One Less Lonely Girl
As Long As You Love Me
Believe
Toegift:
Boyfriend
Baby
|}

Shows 

Concerttournee
Muziek in 2012